Hunziker est le nom de famille de:

 Armando Theodoro Hunziker (1919–2001), botaniste argentin ;
 Hans Hunziker (1878-1941), médecin suisse ;
 Hans-Werner Hunziker (1934-), psychologue suisse ;
 Jonas Hunziker (1994-), skieur acrobatique suisse ;
 Michelle Hunziker (1977-), mannequin, actrice et animatrice de télévision suisse ;
 Nicolas Hunziker (1993-), footballeur suisse.

Homonymie de patronyme